Кабаровцы () — село,
Кабаровецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122684001. Население по переписи 2001 года составляло 467 человек .

Является административным центром Кабаровецкого сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Метенев.

Географическое положение 
Село Кабаровцы находится на правом берегу реки Волчковецкая Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Волчковцы,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Млыновцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Зборов в 1,5 км.

История 
 1598 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания